Голинський Григорій Васильович — український військовий діяч, командир Гуцульського куреня УГА.
 Голинський Михайло Теодорович — український оперний співак, тенор.
 Голинський Олександр Анатолійович — молодший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Голинський Петро — церковний і педагогічний діяч у Перемишлі, священик УГКЦ.

 Голинська Ольга Арсеніївна — музикознавець, редактор, музичний діяч.
 Голинська Галина Яківна — піаніст-акомпаніатор, диригент.
 Білоруські прізвища
Польські прізвища